Az Erste Liga tizenegyedik szezonját három országból tizenegy résztvevő klubbal rendezték meg. A szlovák Extraigába távozó MAC Budapest és DVTK Jegesmedvék távozásával, illetve a Kanadai Magyar Hokiklub és a Vasas HC érkezésével kezdődött meg a pontvadászat 2018. szeptember 9-én, vasárnap. Az alapszakasz utolsó mérkőzésére 2019. február 23-án került sor, majd a rájátszás mérkőzéseit 2019. február 26-tól 2019. április 2-ig rendezték meg. A bajnokságot a Ferencváros nyerte, mely a Csíkszereda csapatát verte a döntőben.

Résztvevők

Lebonyolítás 
Az alapszakaszban a résztvevő csapatok két fordulós rendszerben mérkőztek meg, oda-visszavágós alapon. Az alapszakaszt követően alsó- és felsőházra oszlott a bajnokság mezőnye, az első öt helyezett alkotta a felsőházat, az utolsó hat helyezett az alsóházat. A csapatok itt ismét körmérkőzéseket játszottak, a felsőház tagjai biztos résztvevői voltak a rájátszásnak. Az alsóház tagjai közül a nyolcadik helyezett után következő csapatok számára a bajnokság a középszakasz végén befejeződött. A középszakasz felsőházának első három helyezettje ellenfelet választhatott magának, a párharcok négy győzelemig tartottak egyenes kieséses rendszerben.

Alapszakasz

Középszakasz

Felsőház 
A csapatok az alapszakasz helyezés alapján 6-3-2-1-0 pluszpontot kaptak a középszakaszra.

Alsóház 
A csapatok az alapszakasz helyezés alapján 6-4-2-1-0-0 pluszpontot kaptak a középszakaszra.

Rájátszás

Jegyzetek 

2018 a jégkorongban
2019 a jégkorongban
Erste Liga